Reden steht für:

 die Tätigkeit des Sprechens
 die Mehrzahl von Rede
 Reden (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Grube Reden, Kohlebergwerk in Schiffweiler, Saarland
 Schacht Reden, Schacht in Radlin, Landkreis Wodzisław Śląski

Reden ist der Name folgender Orte:

 Reden (Pattensen), Stadtteil von Pattensen, Landkreis Region Hannover, Niedersachsen
 Reden, Ortsteil von Schiffweiler, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Reden (Dąbrowa Górnicza), Stadtteil in Dąbrowa Górnicza, Polen
 Reden, Ortsteil von Radlin, Oberschlesien

Reden ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sixtus von Reden (1952–2004), österreichischer Grafiker und Kulturwissenschaftler
 Claus Friedrich von Reden (1736–1791), deutscher Berghauptmann
 Eduard von Reden-Lütcken (1938–2017), deutscher Verwaltungsjurist

 Ernst von Reden (um 1529–1589), lüneburgischer Statthalter
 Ernst Reden (1914–1942), deutscher Lyriker

 Friederike von Reden (Mutter des Hirschberger Tales; 1774–1854), deutsche Ministergattin und Philanthropin

 Georg von Reden (Georg von Reden–Reden; 1877–1946), deutscher Landwirt, Jurist, Landschaftsrat, Präsident der Landwirtschaftskammer Hannover und Mitglied des Hannoverschen Provinziallandtages
 Karl von Reden (1821–1890), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdR

 Philippine von Reden (geb. Freiin Knigge; 1775–1841), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin

Siehe auch:

 Reden-Reden, Familienname
 Rehden (Begriffsklärung)
 Rheden